Sydor ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Sydor (* 1966), kanadische Radsportlerin
 Darryl Sydor (* 1972), kanadisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Paweł Sydor (* 1970), polnischer Komponist

Siehe auch:
 Sidor
 Cyder